Zámecký rybník může být:
 Zámecký rybník (Batelov) – u Nového batelovského zámku, Batelova v okrese Jihlava
 Zámecký rybník (Blatná) – s ostrovem na kterém se nachází zámek Blatná (okres Strakonice)
 Zámecký rybník (Budislav) – u Budislavi v okrese Tábor
 Zámecký rybník (Červená Lhota) – s ostrovem na kterém se nachází zámek Červená Lhota (okres Jindřichův Hradec)
 Zámecký rybník (Dírná) – u Zámku Dírná, Dírná v okrese Tábor
 Zámecký rybník (Dolní Bělá) – v Dolní Bělé v okrese Plzeň-sever
 Zámecký rybník (Frýdlant) – ve Frýdlantě v okrese Liberec
 Zámecký rybník (Heřmanův Městec) – u zámku Heřmanův Městec v okrese Chrudim
 Zámecký rybník (Horní Cerekev) – u Zámku Horní Cerekev, Horní Cerekev v okrese Pelhřimov
 Zámecký rybník (Chlumec) – u Chlumce v okrese Ústí nad Labem
 Zámecký rybník (Chropyně) – u Zámku Chropyně, Chropyně v okrese Kroměříž
 Zámecký rybník (Jičíněves) – u obce Jičíněves v okrese Jičín
 Zámecký rybník (Jindřichovice) – u Nového zámku v Jindřichovicích v okrese Klatovy
 Zámecký rybník (Kopidlno) – u Kopidlna v okrese Jičín
 Zámecký rybník (Lednice) – u Zámku Lednice, Lednice v okrese Břeclav, součást NPR Lednické rybníky
 Zámecký rybník (Lipová) – u Zámku Lipová, Lipové v okrese Děčín
 Zámecký rybník (Mimoň) – v Mimoni v okrese Česká Lípa
 Zámecký rybník (Střítež) – u Stříteže v okrese Jihlava
 Zámecký rybník (Úněšov) – u Podmokel v okrese Plzeň-sever